est la formule brute de plusieurs isomères.

 nonivamide, numéro CAS 
 embutramide, numéro CAS 
 nordihydrocapsaïcine, numéro CAS